Fourni ist der Name mehrerer Orte in Griechenland

als (  Foúrni)
 Fourni (Ägäis), Gemeinde und Insel mit gleichnamigem Hauptort, Region Nördliche Ägäis
 Fourni (Peloponnes), im Gemeindebezirk Kranidi der Gemeinde Ermionida, Region Peloponnes
 Fourni (Westgriechenland), im Gemeindebezirk Akrata der Gemeinde Egialia, Region Westgriechenland
 Fourni (Euböa), im Gemeindebezirk Kireas der Gemeinde Mandoudi-Limni, Region Mittelgriechenland
 Fourni (Stylida), im Gemeindebezirk Echinei der Gemeinde Stylida, Region Mittelgriechenland

sowie die ehemals offizielle Bezeichnung des Dorfes Ydroussa auf Samos

als (  Fourní)
 Fourni (Agios Nikolaos), Dorf und Ortsgemeinschaft der Gemeinde Agios Nikolaos, Region Kreta

als (  Fourní)
 Fourni (Voria Kerkyra), Dorf der Gemeinde Voria Kerkyra auf der Insel Korfu, Region Ionische Inseln
 Fourni (Kreta), antiker Ort und Ausgrabungsstätte bei Archanes auf Kreta